HSS steht als Abkürzung für:

 Hallermann-Streiff-Syndrom, ein seltenes angeborenes Fehlbildungssyndrom beim Menschen
 Hallervorden-Spatz-Syndrom, heute Pantothenatkinase-assoziierte Neurodegeneration (PKAN) eine seltene Erkrankung des Gehirns beim Menschen
 Hanns-Seidel-Stiftung, eine politische Stiftung, die der CSU nahesteht
 Harald Schmidt Show, eine ehemalige deutsche Late-Night-Show
 Helsingfors Segelsällskap, ein Segel-Club in Helsinki
 High Speed Steel (deutsch auch Hochleistungsschnellarbeitsstahl), eine Stahlsorte, siehe Schnellarbeitsstahl
 High-Speed-Synchronisation, eine Belichtungsfunktion bei der Blitzlichtfotografie, siehe Kurzzeitsynchronisation
 History of Science Society, Fachgesellschaft für das Studium der Wissenschaftsgeschichte
 Hochleistungsschnellstahl, eigentlich für englisch High Speed Steel, ein Werkstoff für Werkzeuge (z. B. Bohrer), siehe Schnellarbeitsstahl
 Hochschulschrift, im Bibliothekswesen benutzte Abkürzung
 Home Subscriber Server, Netzelement in Mobilfunknetzen zum Verwalten von Teilnehmerdaten
 Hrvatska seljačka stranka, Kroatische Bauernpartei
 Homospermidin-Synthetase
 Humanities and Social Sciences, engl. für Geistes- und Sozialwissenschaften
 eine Tonabnehmer-Konfiguration bei E-Gitarren:  ein Humbucker am Steg, ein Single Coil in der Mitte, und ein Single Coil nahe dem Hals
 High Sensation Seeker, eine mögliche Ausprägungsform von Hochsensibilität

Hss bzw. Hss. steht für:
 Handschriften, im Bibliothekswesen (Singular: Hs.)

Abkürzung